Belcanto of bel canto kan verwijzen naar:

 belcanto (zangstijl), letterlijk "schone zang"
 Guido Belcanto, de Vlaamse zanger Guido Versmissen
 Belcanto Classic, een wielerkoers in Vlaanderen
 Belcanto (roman), een roman uit 2002 van Ann Patchett
 Bel Canto (film), de verfilming uit 2018 van de roman
 Bel canto (album), een cd uit 2002 van Renée Fleming
 Bel Canto (band), Noors synth-pop-trio met Anneli Drecker en Geir Jenssen
 Bel Canto (operagezelschap), een operagezelschap in Velsen
 Bel canto, een schilderij uit 1938 van René Magritte
 Belcanto, een vanaf 1946 langlopend radioprogramma van de BRT
 The Belcanto's, Nederlandse muziekgroep